Адоніс — фінікійське божество рослинності та родючості.
 Адоніс — напівбог грецької міфології, коханець Афродіти.
 Адоніс — рід рослин родини жовтецевих.
 Адоніс — ботанічна пам'ятка природи в Київській області.
 Адоніс (нар. 1930) — сирійський поет.